Теорема представлений Риса (также теорема Риса — Фреше) — утверждение функционального анализа, согласно которому каждый линейный ограниченный функционал в гильбертовом пространстве может быть представлен через скалярное произведение с помощью некоторого элемента. Названа в честь венгерского математика Фридьеша Риса.

Формулировка 
Пусть существуют гильбертово пространство  и линейный ограниченный функционал  в пространстве . Тогда существует единственный элемент  пространства , такой, что для произвольного  выполняется . Кроме того, выполняется равенство: .

Доказательство 
 ядро линейного функционала является векторным подпространством .

Существование  
Если , то достаточно взять . Предположим, что . Тогда , и, следовательно, ортогональное дополнение  ядра  не равно . Выберем произвольный ненулевой вектор . Положим . Мы покажем, что   для всех . Рассмотрим вектор . Заметим, что , и, таким образом,  . Поскольку , то . Следовательно,

.

Отсюда  и .

Единственность  
Предположим, что  и  элементы  удовлетворяют .

Это означает, что для всех  справедливо равенство , в частности , откуда и получается равенство .

Равенство норм 
Для доказательства  сперва из неравенства Коши-Буняковского имеем: . Отсюда, согласно определению нормы функционала, имеем:  Кроме того, , откуда . Объединяя два неравенства, получаем .

См. также 
 Теорема Лакса — Мильграма

Примечания 

Функциональный анализ
Риса
Теории двойственности
Риса